

Geografia
 Banzi – comune italiano della provincia di Potenza

Persone
 Lina Banzi –altista, velocista, discobola e ginnasta italiana
 Leonardo Luigi Banzi – pittore italiano
 Massimo Banzi – imprenditore e designer italiano

Altro
 Banzi virus – arbovirus della famiglia dei Flaviviridae